Carl Björkman kan syfta på bland andra:

* Carl Björkman (1901–1961), svensk filmkritiker och förlagschef 
 Carl Björkman (1831–1908), svensk skogsvetenskapsman och landshövding
 Carl Björkman (1873–1948), åländsk politiker
 Carl Björkman (1869–1960), svensk sportskytt
 Carl Björkman (1892–1969), svensk militär
 Carl Fredrik Björkman (1788–1872), svensk präst och politiker
 Carl Otto Björkman (1863–1948), svensk fastighetsförvaltare och socialdemokratisk pionjär